Список 30 богатейших русских на начало XX века (1914 год) по версии журнала Forbes.

Рейтинг создан весной 2005 года по архивным документам. Рейтинг является относительным и скорее показывает общую картину начала XX века.

Рейтинг

Примечания

Ссылки 
 Список (веб-архив)
 Версия 2017 года, первая десятка
 Революция и бизнес: судьбы российских предпринимателей после 1917 года

Россия1914
Россия